Энгман — фамилия:

 Энгман, Карл Лаврентьевич (1818—1894) — генерал-лейтенант русской императорской армии.
 Энгман, Фёдор Фёдорович (? — после 1853) — старший адъютант штаба Отдельного Оренбургского корпуса, Георгиевский кавалер (майор; № 8989; 1 февраля 1852, за выслугу лет).
 Энгман, Эрнест Карлович (1860—1901) — военный инженер, профессор Николаевской инженерной академии.